Шервуд има више значења:
 Шервуд (округ Хамилтон, Охајо)
 Шервуд (Арканзас)
 Шервуд (Висконсин)
 Шервуд (Мичиген)
 Шервуд (Орегон)
 Шервуд (округ Дефајанс, Охајо)
 Шервуд (Северна Дакота)